Северка — посёлок в Горноуральском городском округе Свердловской области России в 53 км к западу от Нижнего Тагила.

География 

Посёлок расположен в глухой лесистой местности, среди Уральских гор к северо-западу от Екатеринбурга и в 53 км к западу от Нижнего Тагила, на берегу реки Северной. К востоку от посёлка проходит граница Европы и Азии. В 18 км на восток от Северки расположен посёлок Синегорский; в 20 км на запад от Северки — посёлок Серебрянка. Через эти три населённых пункта проходит шоссе местного значения Нижний Тагил — Серебрянка.

Часовой пояс

Население 

Структура
По данным переписи 2002 года национальный состав следующий: русские — 92 %. По данным переписи 2010 года в селе было: мужчин—61, женщин—57.

Инфраструктура 

В Северке есть сельский клуб, работают фельдшерский пункт, детский сад и магазин.

Добраться до посёлка можно на автобусе из Нижнего Тагила.

Промышленность 

ПДК «Новые Решеты».

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Горноуральского городского округа